Käsekeller steht für:

 ein Kellerraum, in dem Käse gelagert wird, siehe Keller
 ein Gewölbe in Hildesheim, siehe Käsekeller (Hildesheim)